Варка-Сылькы (Варга-Сылькы) (устар. Варка-Сыль-Кы) — река на севере Западной Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе России.

Варка-Сыль-Кы с селькупского языка означает Большая соболиная река.

География 
Длина реки — 249 км. Площадь водосборного бассейна — 5760 км². Впадает в реку Таз слева, на 354-м км от устья в 40 км к северу от с. Красноселькуп. Течёт по северо-восточной части Западно-Сибирской равнины.

В бассейне реки насчитывается около 230 рек и ручьев, в том числе семь рек длиной свыше 50 км. Основные притоки: слева — Корылькы и Катаралькы, справа Купамелькы, Копамнярылькы.

Средний годовой расход воды — около 55 м³/с, объем годового стока реки — 1,7 км³.

Притоки 
 40 км: Кыталькы
 54 км: Копамнярылькы
 65 км: Кыпакы
 106 км: Корылькы
 131 км: Купамелькы
 159 км: Катарылькы
 201 км: Мялильнярылькы
 228 км: Торосколькы
 233 км: Кыпа-Торосколькы
 Иннэль-Сылькы

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300069596.

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 Реки Ямала. Варкасылькы

Притоки Таза
Реки Красноселькупского района